

Patronyme
 Émile Joulain (1900-1989) est un écrivain français.
 Hervé Joulain est un corniste français.
 Jeanne Joulain (1920-2010) est une organiste française, concertiste et professeur